Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Alexander Waske che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Jun Kato 6-4, 7-61.

Teste di serie

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Myles Wakefield (semifinali)

 Juan Ignacio Carrasco /  Josh Goffi (quarti di finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Jun Kato (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2004